Fahrländer ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Fahrländer (1844–1917), Schweizer Ingenieur und Oberstkorpskommandant

 Sebastian Fahrländer (1768–1841), Schweizer Arzt und Politiker, Statthalter des Kantons Fricktal